Czink Melinda (Budapest, 1982. október 22. –) magyar hivatásos teniszezőnő, olimpikon.

A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban tanult. 2000–2014 közötti profi pályafutása során kétszer játszott WTA Tour egyes döntőt, 2005-ben, Canberrában, ahol Ana Ivanovićtól kapott ki, majd 2009-ben Quebec Cityben, ahol legyőzte Lucie Šafářovát. Emellett 20 egyéni és 9 páros ITF-tornát nyert meg. 2006-ban és 2009-ben az év magyar teniszezője volt. Legjobb világranglista helyezése egyéniben a 37. hely volt, amelyet 2009. szeptember 21-én ért el, párosban a 78. hely, amelyre 2010. május 10-én került.

2000-ben az Australian Openen a junior lányok páros versenyén az elődöntőig jutott. A felnőtt Grand Slam-tornákon a legjobb eredménye a 3. kör volt, amelyet a 2003-as US Openen, a 2009-es Roland Garroson és a 2011-es wimbledoni teniszbajnokságon is sikerült elérnie. Párosban a 2010-es Australian Openen és a 2013-as Australian Openen a 2. körbe jutott. 2009-ben a WTA Tournament of Champions résztvevője volt.

2003–2006 között összesen 12 alkalommal lépett pályára Magyarország Fed-kupa-válogatottjában. A 2004-es athéni olimpián egyéniben és párosban képviselte a magyar színeket.

WTA-döntői

Egyéni

Győzelmei (1)

Elveszített döntői (1)

Páros

Elveszített döntői (1)

ITF-döntői

Egyéni

Győzelmek (20)

Elveszített döntők (8)

Páros

Győzelmei (10)

Elveszített döntői (6)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Páros

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Magyar női teniszezők
Magyar olimpikonok
Budapesten született személyek
1982-ben született személyek
Élő személyek